Предраг Поповић може бити:

 Предраг Поповић (политичар) (р. 1962), политичар из Црне Горе
 Предраг Поповић (сниматељ) (р. 1943), сниматељ из Србије
 Предраг Поповић Дракче (1962—2019), српски музичар
 Предраг Поповић (свештеник) (1983)

Види још
 Поповић (вишезначна одредница)